Anja Juliette Laval (* 6. Juni 1981) ist eine ehemalige deutsche Pornodarstellerin.

Als beste deutsche Darstellerin wurde sie in Brüssel mit dem X-Award ausgezeichnet. Im September 2003 erklärte sie ihren Ausstieg aus dem Pornogeschäft und hat sich seitdem vollständig aus dem Geschäft zurückgezogen.

Filmografie 
 Unschuldig mit 18 (2001)
 Anja & Conny: Wilder Sex in fremden Betten (2001)
 Die Verfickte Praxis (als „Schwester Anja“) (2002)
 Teeny Car Wash Center (2002)
 Ein Sommertagstraum (als „Anja Juliette“) (2002)
 Sexy-Weekend: After-Workparty (2002)
 Criss und Crass 4 (2002) / nonsex performer
 Die Magma-Pornoparty (Piu porche di cosi!) (2002)
 Klinik der Lust (Infermiere del cazzo) (2002)
 Hotel Fickmichgut (2002)
 Der Fluch des Scheichs (2002)
 Carmens Sexwelt – Einladung zum geilen Ficken (2002)
 Au-Pair-Teenies als willige Liebesdienerinnen (2002) oder (2003)
 Anjas verfickte Schultage (2002)
 Anja Juliette Laval: Private Collection (2002)
 Die 8. Sünde (Le 8ème péché capital) (2002)
 2002 wilde Sex-Nächte (2002)
 Der Megascharfe Waschsalon (2003)
 Anal Kommando (2003)
 Tyra Misoux… süß wie Schokolade... (2003)
 Neue Sklaven für die Domina (2003)
 Naturgeile Mitarbeiterinnen / Print Shop Pussy – Naturgeile Mitarbeiterinnen (2003)
 Ohne Bockschein darf kein Bock rein! (Il Prezzo) (2004)
 Anja Juliette Laval: Die unschuldige Schönheit (2004)
 Der Star-Schnitt (2004)
 Sperma-Lutscher
 Magma’s Superheiße Star Revue
 Deutsche Film-Diva in Wahrheit Porno-Star
 Lollipops 16
 Das Beste von Renee Pornero
 20 Jahre Magma – Die Schmiede der Stars (2008)
 25 Jahre Magmafilm – Die Schmiede der Stars: Anja Juliette Laval (2013)

TV-Auftritte in Boat of Love (RTL 2) und Wa(h)re Liebe (VOX).

Weblinks 
 
 

Pornodarsteller
Deutscher
Geboren 1981
Frau